Tout va bien peut faire référence à :

 Tout va bien, film français de Jean-Luc Godard, sorti en 1972 ;
 Tout va bien, titre québécois d'Everybody's Fine, film américain de Kirk Jones sorti en 2009 ;
 Tout va bien ! The Kids Are All Right, film américain de Lisa Cholodenko sorti en 2010.
 Tout va bien (), film chilien de Alejandro Fernández Almendras sorti en 2016 ;
 Tout va bien est un single d'Orelsan sorti en .
 Tout va bien est un single d'Alonzo en featuring avec Ninho & Naps sorti en .
 Tout va bien, série télévisée d'Éric Rochant, Xavier Legrand, Cathy Verney et Audrey Estrougo, réalisée en 2022